Kinugasa – incrociatore pesante della Marina imperiale giapponese
7826 Kinugasa – asteroide della fascia principale
Teinosuke Kinugasa – regista e sceneggiatore giapponese